Нефтяна́я у́лица — название улиц в различных городах ex-СССР.

По городам 
 Нефтяная улица — улица в Балашове.
 Нефтяная улица — улица в Грозном.
 Нефтяная улица — улица в Донецке.
 Нефтяная улица — улица в Калининграде.
 Нефтяная улица — улица в Краснодаре.
 Нефтяная улица — улица в Севастополе.
 Нефтяная улица — улица в Сызрани.
 Нефтяная улица — улица в Томске.
 Нефтяная улица — улица в Хабаровске.
 Нефтяная улица — улица в Энгельсе.

См. также 
 
 Нефтяная дорога
 Улица Севастопольская (Ухта) — до 1950 года улица Нефтяная.